

Persone 
 Antoine Nguyên Van Thien – vescovo cattolico vietnamita
 Dương Trương Thiên Lý – modella vietnamita, Miss Vietnam 2008
 Joseph Vu Văn Thiên – arcivescovo cattolico vietnamita
 Madeleine Thien – scrittrice canadese
 Trần Thiện Khiêm – generale e politico vietnamita

Altro 
 Battaglia di Con Thien – battaglia tra le più cruente della guerra del Vietnam
 Grotta Thien Duong – grotta nella provincia di Quang Binh in Vietnam